José (del) Castillo, conjunto del nombre propio José y del apellido (del) Castillo, puede referirse a las siguientes personas:

 José del Castillo (1737-1793), pintor y grabador neoclásico español.
 José del Castillo Rada (1776-1833), abogado y político colombiano.
 José del Castillo (La Habana, 1787-1861), comerciante y diputado cubano.
 José del Castillo y Larrazábal (), político y aristócrata («conde de Francos») español, promotor de la Plaza Mayor de Salamanca.
 José Castillo (18??-1917), militar mexicano.
 José del Castillo Sáez de Tejada (1901-1936), militar español.
 José Castillo Farreras (1930-2008), maestro y filósofo mexicano.
 José Castillo Castillo (1931-2019), sociólogo español.
 José del Castillo (1943-), futbolista peruano.
 José del Castillo Pichardo (1947-), sociólogo e historiador dominicano.
 José Castillo Chávez (1949-), guerrillero boliviano.
 José Castillo (años 1950-), político y ensayista argentino.
 José del Castillo Saviñón (1975-), abogado, empresario y burócrata dominicano.
 José Castillo (1981-2018), beisbolista venezolano.

Como parte de nombres compuestos puede referirse a:

 Rosalio José Castillo Lara (1922-2007), cardenal venezolano de la Iglesia Católica.
 José María Castillo Navarro (1928-), escritor español.
 José María Castillo Sánchez (1929-), teólogo de la liberación y jesuita español.
 José Luis Castillo (1968-), activista colombiano (:w:en).
 José Pedro Castillo Terrones (1969-), profesor, político y dirigente sindical peruano.
 José Antonio Castillo Barragán "Castillo" (1970-), futbolista español, activo entre 1988 y 1998.
 José Luis Castillo (1973-), boxeador mexicano, campeón mundial de los pesos ligeros.
 José Alfredo Castillo (1983-), futbolista boliviano.
 José Rodrigo Castillo (1986-), futbolista colombiano.
 Juan José Castillo (desambiguación)